Иовин (; казнён в  году) — римский император-узурпатор в Галлии в 411—413 годах.

Биография 
Иовин был выходцем из знатной галльской семьи с юга Галлии. Его родственником (дядей или дедом) был консул Флавий Иовин.

После разгрома галльского узурпатора Константина III в 411 году и возвращения войск императора Гонория в Италию, Иовин захватил власть в Майнце при поддержке аланов под начальством Гоара и германцев-бургундцев Гунтиария. В начале 412 года готы Атаульфа из Италии вторглись на территорию Галлии и начали переговоры с Иовином. Переговоры прервались, когда враг Атаульфа, готский вождь Сар предложил свои услуги узурпатору. В том же году Иовин провозгласил своего брата Себастиана августом, т.е правителем.

После этого Атаульф возобновил переговоры, но уже с императором Гонорием. Когда Гонорий принял условия вождя готов, тот осадил Иовина в Валенсии. После взятия города Иовин попал в плен и был передан имперским властям. Его и Себастиана казнил префект претория Клавдий Постум Дардан. Их головы были отосланы к Гонорию и выставлены на всеобщее обозрение

Монеты Иовина чеканили в Арле и Трире.

Ссылки 
 Elton, Hugh, «Western Roman Emperors of the First Quarter of the Fifth Century» на сайте «De Imperatoribus Romanis»

Римские узурпаторы
Правители Европы V века
Казнённые в Римской империи в V веке
Казнённые римские императоры
Монархи, убитые в V веке